Nous n'irons plus au bois est une ronde enfantine française, créée à la Noël 1753 par Madame de Pompadour, pour les enfants du village voisin, après que  lui eut offert l'hôtel d'Évreux, qui deviendra le palais de l'Élysée.

Voir l'article principal pour la ronde enfantine française.

Titre d’œuvres

Œuvres homonymes 
 Nous n'irons plus au bois, livre de Raymond Leopold Bruckberger sorti en 1948 ;
 Nous n'irons plus au bois, film de Claude Sautet sorti en 1951 ;
 Nous n'irons plus au bois, film de Ivan Govar sorti en 1955 ;
 Nous n'irons plus au bois, film de Georges Dumoulin sorti en 1970 ;
 Nous n'irons plus au bois, roman de Mary Higgins Clark sorti en 1992 ;
 Nous n'irons plus au bois (), téléfilm de Paolo Barzman sorti en 2002, adaptation du roman de Mary Higgins Clark ;
 , documentaire de Josée Dayan diffusé en , sur l'identité de genre à travers les témoignages de Bambi, Pascale Ourbih, Axelle Leotard.

Reprises des paroles 
 Nous n'irons plus au bois, poème de Théodore de Banville, dans le recueil Les Stalactites de 1846 ;
 La Belle que voilà, film de Jean-Paul Le Chanois, sorti en 1951, dont le titre est emprunté aux paroles de la comptine ;
 Tristan Corbière, « Déjeuner de soleil », poème des Amours Jaunes (1873), « Au Bois, les lauriers sont coupés, / Mais le Persil verdit encore » ;
 Les lauriers sont coupés, nouvelle d'Edouard Dujardin de 1887, seconde partie de la première phrase ;
 La Colombe, chanson de Jacques Brel (1959) ;
 Nous n'irons plus rôder, traduction française du titre d'un épisode d’ ( [Le Rôdeur],  - 12/1969) ;
 Voyez comme on danse, roman de Jean d'Ormesson publié en 2001, deuxième vers du refrain ;
 Embrassez qui vous voudrez, film de Michel Blanc, sorti en 2002, dernière phrase du refrain - qui figure également dans la bande originale du film ;
  (ou Entrez dans la danse au Québec), film américain réalisé par Liz Friedlander sorti en 2006 ;
 La chanson Toi + Moi de Grégoire est aussi appelée Entrez dans la danse ;
 Voyez comme ils dansent, film français coécrit et réalisé par Claude Miller, sorti en 2011, deuxième vers du refrain déformé (la chanson est : « Voyez comme on danse ») ;
 Voyez comme on danse, film de Michel Blanc dont la sortie est prévue en 2018.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste d'œuvres dont le titre fait référence à une chanson